Lago Erie — um dos Grandes Lagos da América do Norte
 Erie (Colorado) — cidade do estado do Colorado, Estados Unidos
 Erie (Dakota do Norte) — região censo-designada no estado de Dakota do Norte, Estados Unidos
 Erie (Illinois) — vila do estado de Illinois, Estados Unidos
 Erie (Kansas) — cidade do estado de Kansas, Estados Unidos
 Erie (Pensilvânia) — cidade do estado da Pensilvânia, Estados Unidos
 Canal de Erie — canal que liga o lago Erie ao rio Hudson
 Fort Erie — município localizado na província de Ontário, Canadá
 Erie L-1 — locomotiva a vapor

Ver também
 Condado de Erie

Desambiguação
Desambiguações de topônimos